Metalloid steht für:

 veralteten Begriff für Halbmetalle
 veralteten Begriff für Nichtmetalle